RoadRunner Turbo Indy 300 2010 — это 10-й по счёту розыгрыш соревнования Izod IndyCar Series на трассе Kansas Speedway. В 2010 году этап числился в календаре пятым по счёту и был проведён 1 мая. Этап стал первым в сезоне на «овальной» трассе.

Победитель гонки Скотт Диксон проехал регламентированные 200 кругов по трассе длиной 2,446 км. 167 из них он возглавлял пелотон. Пилот Chip Ganassi Racing выиграл эту гонку в 4-й раз подряд, а Скотт — во второй. Впервые в сезоне одна команда привела на финиш обеих своих пилотов на первых двух местах.

Лидер чемпионата — Уилл Пауэр — впервые не попал в Top4 на финише. А пилоты представляющие его команду — Team Penske — впервые в сезоне не попали в Top3.

Права на показ гонки у американского телеканала ABC.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Примечания

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Канзас
Май 2010 года
Моторные виды спорта
2010